Papadimitriou est un nom grec porté par les personnalités suivantes :
 Aléxandros Papadimitríou, athlète grec
 Achilléas Papadimitríou, volleyeur grec
 Christos Papadimitriou, professeur et chercheur en informatique théorique
 Anastasia Papadimitriou, musicienne
 Ioannis Papadimitriou, pilote de rallye
 Theodoros Papadimitriou (1931-2018) sculpteur grec